Down to Earth () kan henvise til:

Medier 
 Down To Earth (magasin)
 Down to Earth (bog) – en ikke-fiktionsbog af Tim Winton og Richard Woldendorp fra 1999
 Down to Earth (amerikansk tv-serie) – en tv-serie der kørte fra 1983–1987
 Down to Earth (britisk tv-serie) – en tv-serie fra 2000
 Down to Earth (film fra 1947) – efterfølgeren til Here Comes Mr. Jordan
 Down to Earth (film fra 1995) – engelsk titel til den portugisiske film fra 1995 Casa de Lava
 Down to Earth (film fra 2001) – en genindspilning af Heaven Can Wait
 Down to Earth (soundtrack) – soundtracket til filmen fra 2001
 "Down to Earth" – en episode af tv-serien The Outer Limits
 Down to Earth (tegneserie) – en tegneserie-historie med Wonder Woman

Musik 
 Down To Earth (Alexis & Fido-album)
 Down to Earth (Jimmy Buffett-album) (1970)
 Down to Earth (Jem-album) (2008)
 Down to Earth (Monie Love-album) (1990)
 Down to Earth (Nektar-album) (1974)
 Down to Earth (Nichelle Nichols-album) – et album fra 1967 af Nichelle Nichols
 Down to Earth (Ozzy Osbourne-album) (2001)
 Down to Earth (Rainbow-album) (1979)
 Down to Earth (Freddie Roach-album) – 1962
 Down to Earth (Stevie Wonder-album) (1966)
 "Down to Earth" – en single af det australske rockband Airway Lanes
 "Down to Earth" (sang af Justin Bieber)
 "Down to Earth" (sang af Curiosity Killed the Cat) – en single fra 1986 af Curiosity Killed the Cat
 "Down to Earth" (sang af Peter Gabriel) – en sang fra 2008 fra filmen WALL-E
 "Down to Earth" – en single af bandet Grace
 "Down to Earth" – en single fra 1990 af Monie Love

Andet 
 Down to Earth co-operative – en non-profit organisation med hovedsæde i Melbourne – Australien